Anthony Bushell – attore e regista teatrale, cinematografico e televisivo britannico
 Bushell Bluff – scogliera sulla costa della Terra di Palmer, a sud del Ghiacciaio Norman
 David Bushell Bushell – inventore statunitense
 Josette Bushell-Mingo – attrice e cantante svedese naturalizzata inglese
 Violette Reine Elizabeth Bushell Szabo – agente segreta britannica durante la seconda guerra mondiale morta nel campo di concentramento di Ravensbrück